Несомненным фаворитом соревнований была австрийка Илона Гузенбауэр, которая на чемпионате Европы 1971 года установила новый мировой рекорд — 1,92 м. Серьёзную конкуренцию могла ей составить болгарка Йорданка Благоева. 16-летнюю Ульрике Мейфарт из ФРГ, личный рекорд которой перед Олимпиадой составлял всего 1,85 м, никто не воспринимал как реальную претендентку на медаль. Тем не менее, после высоты 1,88 м в секторе для прыжков остались только трое - Мейфарт и Благоева, которые брали все предыдущие высоты с первой попытки, и Гузенбауэр, у которой было уже пять неудачных попыток, включая одну на высоте 1,88 м. Высоту 1,90 м преодолела только Мейфарт, одержав сенсационную победу и став самой юной олимпийской чемпионкой за всю историю женских прыжков в высоту. Уже в ранге чемпионки она с первой попытки преодолела 1,92 м, повторив мировой рекорд Гузенбауэр, а затем сделала три безуспешных попытки на высоте 1,94.

Интересной особенностью соревнований было разнообразие стилей прыжка, используемых спортсменками. Большинство всё ещё прыгало «перекидным», однако многие, включая победительницу, уже прекрасно освоили «фосбери-флоп», впервые продемонстрированный американцем Диком Фосбери на Олимпиаде 1968 года в Мехико.

Следует отметить также сильно возросший за четырёхлетие уровень результатов. Чемпионка Мехико Милослава Хюбнерова-Резкова, повторив свой «золотой» олимпийский результат 1,82 м заняла всего лишь 15-е место и уступила победительнице 10 см.

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
Мюнхен, Олимпийский стадион, 03—04.09.1972

Квалификационные соревнования 
Мюнхен, Олимпийский стадион, 03.09.1972

40 участниц разбиты на 2 группы из 22 и 18 человек. В финал выходили 12 лучших плюс все, выполнившие квалификационный норматив 1,76 м.

Финал 
Мюнхен, Олимпийский стадион, 04.09.1972

Примечания

См. также
Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1972
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968 — прыжки в высоту (женщины)
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1972 — прыжки в высоту (мужчины)
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1976 — прыжки в высоту (женщины)

Ссылки
 Athletics at the 1972 München Summer Games: Women's High Jump .

Прыжки в высоту на Олимпийских играх
Прыжок в высоту